Пако́шув () — топонимы в Польше.

 Пакошув (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Пакошув (Пеховице) — район города Пеховице.